Tubalcaim é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como um dos filhos do perverso Lameque e de Zilá, fazendo parte da descendência de Caim. Foi irmão de Naamá e meio-irmão de Jubal e Jabal. Ele é um mestre na forja de objetos feitos de ferro e cobre.

Etimologia 
Seu nome é dividido em duas partes. תובל (Tubal), assim como o nome de seus meio-irmãos, vem do verbo  יבל (yabal), que significa trazer consigo. Já קין (Caim) é o nome de seu ancestral, Caim. O NOBSE Study Bible Name List traduz seu nome como Tubal, o ferreiro, por ser uma possível tradução do nome de Caim. Já o Dicionário de Nomes Próprios do Velho Testamento de Jones traduz como o descendente de Caim.

Árvore genealógica 

Personagens do Livro de Gênesis